

Toponymie 
 Les Balé, une province de la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Balé, une ancienne province d'Éthiopie.